Влади́мир Никола́евич Никола́ев:
 Николаев, Владимир Николаевич (1847—1911) — русский архитектор, педагог и общественный деятель.
 Николаев, Владимир Николаевич (род. 1914) — русский советский прозаик.
 Николаев, Владимир Николаевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Николаев, Владимир Николаевич (род. 1959) — российский убийца и каннибал.